Grand Prix Holandii 1975 (oryg. Grote Prijs van Nederland) – ósma runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1975, która odbyła się 22 czerwca 1975, po raz 20. na torze Zandvoort.

22. Grand Prix Holandii, 20. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Holandia
1975
1975 w Holandii